Veres István (1950-) újságíró, műfordító
Veres István (1974-) közgazdász, Novák Katalin férje
Veres István vezetőedző Vegyész RC-Kazincbarcika